Faux je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Faux (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Faux (Dordogne) – obec v departementu Dordogne
 Faux-Fresnay – obec v departementu Marne
 Faux-la-Montagne – obec v departementu Creuse
 Faux-Mazuras – obec v departementu Creuse
 Faux-Vésigneul – obec v departementu Marne
 Faux-Villecerf – obec v departementu Aube